Peterstal ist der Name folgender Orte:

 Bad Peterstal, Gemeindeteil von Bad Peterstal-Griesbach
 Peterstal (Heidelberg),  Ortslage in Heidelberg
 Peterstal (Graz), Ortslage in Graz-St. Peter (8. Bezirk), Steiermark
 Ehemaliger deutscher Name des Dorfes Petrodolynske im Kreis Ovidiopol bei Odessa, Ukraine
sowie:
 Kloster St. Peterstal, Kartäuserkloster bei Kiedrich im Rheingau

Siehe auch:
 Petersthal, Ortsteil von Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu (Bayern)